Nataly Attiya (1975-), actrice israélienne.
 Saad Attiya (1987-), joueur de football international irakien.